As qualificações para o Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 de 2011 começaram a 29 de Março de 2009, e terminarão em Outubro de 2010.

A primeira fase da qualificação será seguida de uma fase play-offs. O vencedor de cada grupo, bem como os quatro melhores segundos classificados de cada grupo, também passarão aos play-offs. Os play-offs determinaram quais sete selecções terão acesso à fase final do torneio, na Dinamarca. A Dinamarca, como anfitriã, está qualificada automaticamente.

Fase de Grupos

Grupo 1

Legenda:

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

"Play-offs" de apuramento

|}

Ligações externas

Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 de 2011